Dhami steht für:

 Dhami (Mustang), Village Development Committee im Distrikt Mustang, Nepal

Dhami ist der Familienname folgender Personen:

 Narinder Dhami (* 1958), britische Schriftstellerin
 Pushkar Singh Dhami (* 1975), indischer Politiker